Cirronereis mucronata är en ringmaskart som beskrevs av Henri Marie Ducrotay de Blainville 1818. Cirronereis mucronata ingår i släktet Cirronereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mucronata